Burton Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burton Peak (Idaho)	
 Burton Peak (New Hampshire)